Алексей Коле́сников:
 Колесников, Алексей Валерьевич (род. 1981) — латвийский и украинский футболист.
 Колесников, Алексей Васильевич (1921—2015) —  подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 
 Колесников, Алексей Константинович (1895—1967) — подполковник, начальник Кооперативного управления НКВД СССР.